Свердликово — название населённых пунктов.

Россия 
 Свердликово — село в Суджанском районе Курской области.

Украина 
 Свердликово — село в Новоархангельском районе Кировоградской области.